H2N2 peut désigner :

 le diimide, un composé chimique inorganique de formule HN=NH (H2N2) ;
 l'influenzavirus A sous-type H2N2, un virus de la grippe.